Goldfield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Goldfield (Colorado), im Teller County
 Goldfield (Iowa), im Wright County
 Goldfield (Nevada), im Esmeralda County
 Goldfield Mill (Washington)